«Рок-н-ролл для принцесс» — советский музыкальный фильм-сказка по книге Радия Погодина «Турнир в королевстве Фиофегас», снятый режиссёром Радомиром Василевским в 1990 году (на экраны вышел в 1991).

Сюжет 
Король одного сказочного королевства Филогерц (Виктор Павлов) обеспокоен тем, что его единственный сын принц Филофей (Андрей Анкудинов) никак не хочет взрослеть. Тогда король вместе с советником решает его женить. Для этого он устраивает конкурс принцесс, победительница которого и станет женой Филофея. Устраивать конкурс помогает придворная волшебница королевства Измора (Гражина Байкштите).

В ролях 
 Гражина Байкштите — волшебница Измора
 Виктор Павлов — король Филогерц
 Андрей Анкудинов — принц Филофей
 Светлана Немоляева — королева (вокал — Лариса Долина)
 Людмила Аринина — Элиза, воспитательница
 Павел Винник — воспитатель
 Евгений Герчаков — воспитатель
 Владимир Носик — Лом, воспитатель
 Софья Горшкова — Хильда
 Анна Хаукка — Катя
 Владимир Гостев — принц Анатолий
 Анна Демьяненко — принцесса Пальместрина
 Светлана Свирко — принцесса Хроникамара
 Екатерина Фатьянова — принцесса Тюля
 Валентина Касьянова — принцесса Анна-Феодора
 Светлана Воронина — принцесса Ори
 Алика Смехова — принцесса Лимфатуза
 Валерий Ивченко — король Крузербас
 Ольга Лебедева — Флорина
 Александр Пашутин — советник
 Фёдор Переверзев — принц-ассистент
 Игорь Письменный — принц-ассистент
 Надежда Самсонова — Амалия
 Борис Аракелов — трактирщик
 Татьяна Говорова 
 Михаил Дементьев — поваренок и трубач
 Васса Пережогина 
 Рустам Уразаев

Особенности фильма 
 Время и место действия определению не поддаётся. С одной стороны герои фильма носят старинную одежду, живут в замках, дерутся на шпагах, с другой — ездят на велосипедах и автомобилях, а также смотрят конкурс принцесс в прямом эфире по телевизору, причём телевизоры явно советского производства.
 Принцессы из фильма принцесс напоминают мало. Это скорее советские городские девчонки.
 Вопреки названию, рок-н-ролл в фильме практически отсутствует, он звучит в фильме лишь один раз в самом конце, когда было объявлено, что Измора тайно поженила Филофея. Все остальные песни в фильме поются в стиле поп. В журнале «Искусство кино» музыка, написанная для фильма Давидом Тухмановым, названа слабой и неинтересной.

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Радомир Василевский
 Сценарист: Радий Погодин
 Оператор: Сергей Стасенко
 Композитор: Давид Тухманов
 Художники: Михаил Безчастнов, Владимир Ефимов
 Монтаж: Виктория Монятовская
 Автор текстов песен: Юрий Энтин

Примечания

Ссылки 
 Рок-н-ролл для принцесс на сайте ruskino.ru
  на официальном канале Одесской киностудии

Фильмы СССР 1990 года
Фильмы Одесской киностудии
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Музыкальные фильмы СССР
Фильмы-сказки СССР
Экранизации произведений Радия Погодина